Имкояол — река на северо-западе Камчатского края в России.

Длина реки — 14 км. Протекает по территории Пенжинского района Камчатского края. Впадает в Охотское море.

Название в переводе с корякского Амкакоял — «глубокая речка».

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу. Код объекта в государственном водном реестре — 19100000112120000055208.

Примечания 

Реки, впадающие в Пенжинскую губу
Реки Пенжинского района